Can't Let Go (Earth, Wind & Fire), een nummer uit 1979 van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire
 Can't Let Go (Mariah Carey), een nummer uit 1991 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Can't Let Go (Sammi Cheng), een album uit 1996 van de Hongkongse cantopop-zangeres Sammi Cheng
 Can't Let Go (Anthony Hamilton), een nummer uit 2005 van de Amerikaanse singer-songwriter Anthony Hamilton
 Can't Let Go (Linda Király), een nummer uit 2007 van de Hongaars-Amerikaanse singer-songwriter Linda Király
 I Can't Let Go (The Hollies), een nummer uit 1966 van de Britse rockband The Hollies
 I Can't Let Go (Smash), een nummer uit 2013, uit de Amerikaanse musical-dramaserie Smash